Кубок Італії з футболу 2003—2004 — 57-й розіграш Кубка Італії з футболу. Турнір стартував 17 серпня 2003 року, а завершився 12 травня 2004 року повторним фінальним матчем на стадіоні «Делле Альпі» в Турині. У турнірі взяли участь 48 італійських клубів. У фіналі «Лаціо» виграв у «Ювентус» і в 4-й раз завоював Кубок Італії.

Календар

Груповий раунд 
Через конфлікт щодо збільшення кількості учасників Серії B до 24-х, багато клубів відмовились грати матчі 2-го та 3-го турів. З них було знято по -1 очко за кожний незіграний матч та зараховано поразки 0-3. Оштрафовані команди у тексті виділені курсивом.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Група G 

Результати

Група H 

Результати

Другий раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>30 вересня/29 жовтня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>1/28 жовтня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>1/29 жовтня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>1/30 жовтня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>2/29 жовтня 2003

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>25 листопада/18 грудня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>3/17 грудня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>3/18 грудня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>4/16 грудня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>4/17 грудня 2003

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>13/21 січня 2004

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>14/20 січня 2004

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>14/22 січня 2004

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>15/21 січня 2004

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>4/12 лютого 2004

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>5/11 лютого 2004

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>17 березня/12 травня 2004

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  

2003–2004
Італія
Італія
2003 в італійському спорті
2004 в італійському спорті